Colt 45 kan avse:

 Colt 45 (ölsort) – en ölsort tillverkad av Pabst Brewing Company
 Houston Colt .45's – ett baseballag som döptes om till Houston Astros

Populärkultur
 "Colt 45" – ett alternativt namn på "Crazy Rap", en singel från 2000 av Afroman
 Colt .45 (film) – en westernfilm från  med Randolph Scott

Vapen
 Colt Single Action Army – en revolver producerad av Colt's Manufacturing Company
 Colt M1911 – en halvautomatisk pistol producerad av Colt's Manufacturing Company
 .45 Colt – ammunition från 1872
 .45 ACP – ammunition från 1904

Se även
 Colt – flera